Ardbeg bezeichnet:

 Ardbeg (Islay), Dorf auf der Islay, Argyll and Bute, Schottland
 Ardbeg (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei in Schottland
 Ardbeg (Isle of Bute), Dorf auf Isle of Bute, Argyll and Bute, Schottland